Макги́, Маги́ () — фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Макги, Американ (род. 1972) — американский геймдизайнер, автор игры «American McGee’s Alice».
 Макги, Анита (1864—1940) — американский врач.
 Макги, Барт (1899—1979) — американский футболист, участник первого чемпионата мира по футболу в составе сборной США.
 Макги, Брэдли (род. 1976) — австралийский велогонщик, олимпийский чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Макги, Вонетта (1945—2010)  — американская актриса.
 Макги, Гейл (1915—1996) — американский политик-демократ, сенатор от Вайоминга.
 Макги, Джавейл (род. 1988) — американский баскетболист.
 Макги, Джек (род. 1949) — американский актёр.
 Макги, Джордан (род. 1996) — шотландский футболист, защитник клуба «Харт оф Мидлотиан» и молодёжной сборной Шотландии.
 Макги, Карла (род. 1968) — американская баскетболистка и тренер.
 Макги, Марк (род. 1957) — шотландский футболист и тренер.
 Макги, Памела (род. 1962) — американская баскетболистка и тренер.
 Макги, Томас Д’арси (1825—1868) — ирландский и канадский политик, один из отцов-основателей Канадской конфедерации.
 Макги, Трина (род. 1969) — американская актриса, сценарист, певица и фотомодель.
 Макги, Уильям Джон (1853—1912) — американский геолог, этнолог и антрополог, президент Национального географического общества США.
 Макги, Фрэнк (1880—1916) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.

Составные фамилии 
 Макги-Стаффорд, Имани (род. 1994) — американская баскетболистка.

Топонимы 
 Мак-Ги — город, расположенный в округе Дешей (штат Арканзас, США).

См. также 
 Граф МакГи

Примечания